Chevelle é uma banda dos Estados Unidos de metal alternativo que se formou em 1995 no suburbio de Chicago, em Grayslake, Illinois. A banda era composta originalmente por três irmãos: Pete Loeffler (voz e guitarra), Sam Loeffler (bateria e percussão) e Joe Loeffler (baixo e coros) Quando Joe deixou a banda em 2005, Geno Lenardo substitui-o até que o cunhado de Pete e Sam, Dean Bernardini ocupou o seu lugar.

Chevelle vendeu mais de quatro milhões de álbuns nos Estados Unidos. O primeiro álbum de estúdio da banda, Point # 1, fo lançado numa pequena discográfica chamada Squint Entertainment. O segundo álbum de Chevelle, Wonder What's Next (8 de outubro de 2002), foi certificado Platina pela RIAA depois da sua estréia no número 14 na lista de álbuns dos Estados Unidos, Billboard 200. This Type of Thinking (Could Do Us In) (21 de setembro, 2004), o terceiro álbum da banda estreou em oitava posição e foi certificado Ouro. Chevelle lançou um quarto álbum, Vena Sera (3 de abril de 2007), um quinto álbum, Sci-Fi Crimes (31 de agosto de 2009), e o sexto álbum, Hats Off to the Bull, em 6 de dezembro de 2011. O seu sétimo álbum, La Gárgola, foi lançado a 1 de abril de 2014. O oitavo álbum, The North Corridor, foi lançado a 8 de julho de 2016. Outros lançamentos de Chevelle incluem dois álbuns ao vivo, DVD, e uma compilação de grupos favoritos da banda.

O álbum de n.º 9, NIRATIAS, foi eleito pela Loudwire como o 26º melhor álbum de rock/metal de 2021.

Membros da banda 
Membros atuais
 Pete Loeffler – guitarra, vocalista principal 
 Sam Loeffler – bateria 

Membros antigos
 Matt Scott – baixo, vocalista de apoio 
 Joe Loeffler – baixo, vocalista de apoio 
 Dean Bernardini – baixo, vocalista de apoio

Músico de Turnê
 Geno Lenardo – baixo

Discografia
Albuns de estúdio
 Point #1 (1999)
 Wonder What's Next (2002)
 This Type of Thinking (Could Do Us In) (2004)
 Vena Sera (2007)
 Sci-Fi Crimes (2009)
 Hats Off to the Bull (2011)
 La Gárgola (2014)
  The North Corridor (2016)
  Niratias (2021)

Prêmios e indicações

Billboard Music Awards 

|-
|rowspan="3"| 2003 || Chevelle || Modern Rock Artist || 
|-
| Send the Pain Below || Modern Rock Track || 
|-
| Send the Pain Below || Top Rock Song ||

GMA Dove Awards 

|-
|rowspan="2"| 2000 || Point #1 || Hard Music Album || 
|-
| Mia || Hard Music Recorded Song||

Loudwire Music Awards 

|-
| 2012 || Chevelle || Rock Band of the Year || 
|-
|rowspan="4"| 2014 || Chevelle || Best Rock Band || 
|-
| La Gárgola || Best Rock Album || 
|-
| Dean Bernardini || Best Bassist || 
|-
| Take Out the Gunman || Best Rock Song|| 
|-

Ligações externas

 
 

Bandas formadas em 1995